Henry Graham peut faire référence à:

  (1914-1982), joueur de cricket anglais
  (vers 1676-1707), gentleman anglais, héritier d'un domaine de Westmorland et membre du parlement
  (1842–1930), fonctionnaire écossais
  (1930–2019), poète britannique
  (1916–1999), général de l'armée américaine

Voir aussi
Harry Graham